

Musica 
 Closer to Heaven, singolo dei Pet Shop Boys del 1999

Codici 
 CTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coatesville Chester Co (Stati Uniti)